Norrklobbarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrklobbarna (vid Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Norrklobbarna (vid Baggön, Raseborg), Nyland,

Se även
Norrklobba
Norrklobben
Norrkobban
Norrkobben
Norrkläppen

Robotskapade Finlandförgreningar